Ciesielski peut faire référence à : 
 Edward Ciesielski, prisonnier polonais évadé d'Auschwitz.
 Jerzy Ciesielski (1929-1970), laïc et militant catholique polonais.
 Ladislas Ciesielski (1842-1901), peintre, photographe, et dessinateur polonais.
 Zbigniew Ciesielski (1934-20201), mathématicien polonais.